Виктор Кувшинов
 Кувшинов, Виктор Николаевич (1923—1982) — советский инженер-дизайнер, художник.
 Кувшинов, Виктор Юрьевич (род. 1962) — российский учёный, доктор наук в области молекулярной биологии, доцент Хельсинкского университета.